Papagaios kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Papagaios (ort), Minas Gerais, 
 Papagaios (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar